Фальконьери, Андреа (ок. 1585—1656) — итальянский композитор
 Фальконьери, Оттавио (Ottavio Falconieri; 1636—1675) — итальянский антиквар и эрудит.
 Фальконьери, Юлиана (; 1270—1341) — итальянская основательница женского монашеского ордена; католическая святая.

См. также 
 «Святое семейство Фальконьери» (1507) — картина Рафаэля.

Примечания